Ein Gewässer mit dem Namen Längsee gibt es:
 in Kärnten, siehe Längsee (Kärnten)
 in Tirol, siehe Längsee (Tirol)
 in Bayern, siehe Längsee (Unterfranken)

Siehe auch:
 Langsee